Pionki (gromada 1954) (powiat kozienicki)
 Pionki (gromada 1969–1972) (powiat kozienicki)